Yarra est un nom propre qui peut désigner :

Hydronymes 
 Yarra, situé dans le sud de l'État de Victoria, en Australie, est un fleuve sur lequel la ville de Melbourne a été fondée, à son embouchure avec l'océan Austral, dans la baie de Port Phillip.
 La rivière Yarra () est un cours d’eau de la région de Canterbury, situé dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande et un affluent de la rivière Acheron, donc un sous-affluent du fleuve Rakaia.

Toponymes 
 La ville de Yarra est une zone d'administration locale à l'est du centre-ville de Melbourne au Victoria en Australie.
 La circonscription de Yarra était une circonscription électorale australienne dans la banlieue est de Melbourne au Victoria.
 Le Comté de la chaîne Yarra (Shire of Yarra Ranges) est une zone d'administration locale dans la banlieue nord-est de Melbourne au Victoria en Australie.
 Yarra Glen (Victoria) est un quartier de la lointaine banlieue de Melbourne dans l'État de Victoria, à  au nord du centre-ville.
 Le parc national des Yarra Ranges est un parc créé en 1995, situé au Victoria en Australie, à  à l'est de Melbourne.

Navires 
Nom donné à plusieurs navires de la Royal Australian Navy, en référence au nom du fleuve (cf. supra) :
 HMAS Yarra (D79),
 HMAS Yarra (U77), 
 HMAS Yarra (DE 45), 
 HMAS Yarra (M 87), lancé en 2003 et encore en service en 2012

Transport 
 Yarra Trams, nom commercial et raison sociale de la société qui exploite le réseau de tramway de la ville australienne de Melbourne.

Botanique 
 Yarra, nom commun castillan de l'érable à feuilles d'obier, en Espagne.

Nom de bateau de la Royal Australian Navy
Tramway en Océanie
Sapindaceae
Aceraceae (Cronquist)